Bauta – comune della provincia de L'Avana (Cuba)
 Bauta – maschera del Carnevale di Venezia